Оне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Гре. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70394.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 30 км северо-западнее Безансона, в 45 км к юго-западу от Везуля.

На севере коммуны протекает небольшая река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 73 человека.

Экономика 

В 2010 году среди 44 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 32 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 72,7 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 32 активных жителей работали 32 человека (19 мужчин и 13 женщин), безработных не было. Среди 12 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона